Per Dipartimento di Lavalle si può intendere:
 Dipartimento di Lavalle – dipartimento dell'Argentina, situato nella provincia di Corrientes
 Dipartimento di Lavalle – dipartimento dell'Argentina, situato nella provincia di Mendoza